Ihor Markowytsch Rossochowatskyj  (, ; geboren am 30. August 1929 in Schpola, Ukraine; gestorben am 7. Juni 2015 in Kiew, Ukraine) war ein ukrainischer Science-Fiction-Autor.

Leben 
Nach dem Studium an der Pädagogischen Universität in Kiew arbeitete Rossochowatskyj als Wissenschaftsjournalist bei verschiedenen Zeitungen in Kiew und war Autor populärwissenschaftlicher Bücher.

Ab Ende der 1950er Jahre begann Rossochowatskyj Science-Fiction zu veröffentlichen, wobei der Sigom-Zyklus eine zentrale Stellung einnimmt. Die Sigom – im Original ein Kofferwort aus „synthetisch“ und lateinisch „homo“ für „Mensch“, also „künstlicher Mensch“ – sind Androiden, deren Fähigkeiten weit über die gewöhnlicher Roboter hinausgehen. So können sie Gedanken lesen, benötigte Energie direkt aus dem Sonnenlicht beziehen und ohne Schutz im Weltraum existieren. Zusammen mit Anatoli Stogni schrieb Rossochowatskyj auch eine Reihe populärwissenschaftlicher Bücher über Androiden und künstliche Menschen.

Auf Deutsch sind einige seiner Kurzgeschichten in DDR-Anthologien erschienen.

2015 starb Rossochowatskyj im Alter von 85 Jahren.

Bibliografie 
Sind zwei Titel angegeben, so ist der erste der russische, der zweite der ukrainische Titel.

Serien 
 Записки доктора Буркина / Нотатки лікаря Буркіна
 Молоток / Молоток (1965)
 Верховный координатор / Верховний координатор (1965)
 Комназпредрас / Комприпредроз  [= Компризос] (1967)
 Главное отличие / Головна відміна (1982)
 Принцип надёжности / Принцип надійності (1987)

 Кибернетический двойник (Sachbuchreihe, mit Анатолий Стогний/Anatoli Stogni)
 Стрелки часов / Стрілки годинника  [= Годинник; Часы] (1964)
 Авария «Серебряной стрелы» (1969)
 КД (1971)
 КД — кибернетический двойник (1975)
 Двойник конструктора Васильченко (1979)

 Котловский и Кротов
 Шляпколовы (1961)
 У тебя есть друзья (1961)

 Сигомы
 Сын / Син (1965)
 Смертные и бессмертные (1960)
 Каким ты вернёшься? / Яким ти повернешся? (1966)
 Прыгнуть выше себя … / Стрибнути вище за себе … (1968)
 Понять другого… / Зрозуміти іншого (1970)
 Трилогия о сигоме Юрии
 Гость / Гість (1976)
 Возможность ответа / Можливість відповіді (1984)
 Утраченное звено / Загублена ланка  [= Потерянное звено / Втрачена ланка] (1982)
 Последний сигнал / Останній сигнал (1989)
 Дело командора / Справа командора (1966)
 Сигом и Создатель / Сигом і Творець  [= Сигом и диктатор] (1967)
 Мой подчинённый / Мій підлеглий (1969)
 Deutsch: Mein Untergebener. In: Erik Simon (Hrsg.): Die Rekonstruktion des Menschen. Das Neue Berlin (SF-Utopia), 1988.
 Учитель / Учитель  [= Ученик] (1970)
 Время действовать (1971)
 Что такое человек? / Що таке людина?  [= Четыре урока] (1971)
 Ненужное воспоминание / Непотрібний спогад (1971)
 Посещение сына / Відвідини сина  [= Навестить сына] (1977)
 Бессмертный / Безсмертний (1982)
 «Настанет день…» / «Настане день…»  [= Новая профессия / Нова професія] (1985)
 Законы лидерства (1986)
 Вариант ИД / Варіант ІД (1988)

Romane 
 Гость / Гість (1976)
 Изгнание Изяслава  [= Изяслав] (1982)
 Ядовитые семена (2002)

Sammlungen 
 Загадка «Акулы» (1962)
 Встреча во времени (1963)
 Два куска сахару (1965)
 Виток истории (1966)
 Справа командора (1967)
 Яким ти повернешся? (1970)
 Каким ты вернёшься? (1971)
 Ураган (1977)
 У підводних печерах (1979)
 Зворотний зв’язок (1983)
 Утраченное звено (1985)
 Можливість відповіді (1986)
 Ураган (1986)
 Прописные истины (1987)
 Останній сигнал (1989)
 Законы лидерства (1989)
 And Man Created Syhom (1990)
 Прыгнуть выше себя (1990)
 Понять другого (1991)
 Вариант ИД (1995)

Erzählungen und Novellen 
 У тихому місті (1957)
 Необычный лес (1960)
 Смертные и бессмертные (1960)
 У тебя есть друзья (1961)
 Шляпколовы (1961)
 Стрелки часов / Стрілки годинника  [= Годинник; Часы] (1964)
 Встреча / Зустріч  [= Чи не для того людина …; На Дальней; Дальняя звезда] (1965)
 Дело командора / Справа командора (1966)
 И всё-таки это было (1967, als И. Росенко/I. Rossenko, mit Георгий Северский/Georgi Sewerski)
 Прыгнуть выше себя… / Стрибнути вище за себе… (1968)
 Понять другого… / Зрозуміти іншого (1970)
 Пусть сеятель знает / Нехай сіяч знає  [= В подводных пещерах / У підводних печерах] (1971)
 Повод для оптимизма / Підстава для оптимізму  [= Неудачники] (1973)
 Ураган / Ураган (1974)
 Із хащів (1975)
 Возможность ответа / Можливість відповіді (1984)
 Законы лидерства (1986)
 Многоликость (1986)
 Триумф «Каскадёров» / Джерела  [= Источники] (1987)
 Вариант ИД / Варіант ІД (1988)
 Последний сигнал / Останній сигнал (1989)
 Кооператив «Твор.-Труд» (1994)
 Чёрный ангел  [= Чорний ангел] (1994)
 Перебіжчик з минулого століття (1995)

Kurzgeschichten 
 Море, бушующее в нас… / Море вирує в нас (1958)
 Чудовища лунных пещер / Страхіття місячних печер (1958)
 Загадка «акулы» (1959)
 По свежей лыжне (1959)
 Пропажа (1959)
 Судьба человека (1959)
 Шутка госпожи Природы / Жарт добродійки природи  [= Когда природа шутит / Коли природа жартує /Жарт добродійки природи] (1960)
 Крик о помощи / Крик про допомогу (1961)
 Мост / Міст (1961)
 Объект Б-47 / Об’єкт Б-47  [= Объект «Б-47»; Вожак; Вожак идет на запах / Вожак іде на запах] (1961)
 Пришельцы из другого времени / Пришельці з іншого часу  [= Встреча во времени; Встреча в пустыне] (1961)
 Deutsch: Begegnung mit der Zeit. In: Herbert Krempien (Hrsg.): Fenster zur Unendlichkeit. Das Neue Berlin, 1974.
 Тайна проклятой долины / Таємниця проклятої долини  [= Проклятая долина] (1961)
 Возвращение олимпийца / Повернення олімпійця; Повернення (1962)
 Дорога к вам  [= Иду к вам] (1962)
 За порогом чувствительности / За порогом чутливості  [= Порог доступности] (1962)
 На дне океана (1962)
 Наследство (1962)
 Огненная карта (1962)
 Отклонение от нормы (1962)
 У лесного озера (1962)
 Х= / Х= (1962)
 Ценный груз / Цінний вантаж (1962)
 Электронный судья (1962)
 Знак на скале  [= Сокровища атанов] (1963)
 Разрушенные ступени / Зруйновані східці  [= Ступени / Сходинки] (1963)
 Свидание / Побачення (1963)
 Тор-1 / Тор-1  [= Тор 1] (1963)
 В бухте Возвращения (1964)
 Виток истории (1964)
 Верховный координатор / Верховний координатор (1965)
 Голос из прошлого (1965)
 Два куска сахару / Дві грудки цукру (1965)
 Молоток / Молоток (1965)
 Предчувствие (1965)
 Приземление / Приземлення (1965)
 Случайность (1965)
 Сын / Син (1965)
 «Одним меньше» / Одним менше  [= На одного менше] (1966)
 Вечная книга / Вічна книга  [= Прописные истины] (1966)
 Звёзды на карте (1966)
 Зеркало памяти / Дзеркало пам’яті (1966)
 Истина не рождается в споре (1966)
 Каким ты вернёшься? / Яким ти повернешся? (1966)
 Deutsch: Wie kehrst du zurück? In: Jewgeni Brandis (Hrsg.): Der Wurfspieß des Odysseus. Neues Leben (Basar), 1981.
 Хозяева космоса (1966)
 Знакомый голос / Знайомий голос (1967)
 Комназпредрас / Комприпредроз  [= Компризос] (1967)
 Сигом и Создатель / Сигом і Творець  [= Сигом и диктатор] (1967)
 Тайна профессора Кондайга / Таємниця професора Кондайга (1967)
 Самый главный начальник (1968, mit В. Заманский/W. Samanski)
 Авария «Серебряной стрелы» (1969, mit Анатолий Стогний/Anatoli Stogni)
 Древний рецепт / Старовинний рецепт  [= Красные ягоды / Червоні ягоди] (1969)
 Мой подчинённый / Мій підлеглий (1969)
 Напиток жизни  [= Сосуд] (1969)
 Обратная связь / Зворотний зв’язок (1970)
 Deutsch: Rückkoppelung. In: Hannelore Menke (Hrsg.): Genie auf Bestellung. Volk und Welt, 1982.
 Учитель / Учитель  [= Ученик] (1970)
 Время действовать (1971)
 Второе испытание (1971)
 Ненужное воспоминание / Непотрібний спогад (1971)
 Неопровержимые доказательства (1971)
 Нерешенное уравнение (1971)
 Что такое человек? / Що таке людина?  [= Четыре урока] (1971)
 Фантастика (1972)
 Азы / «Ази»  [= Ази] (1973)
 По образу и подобию… / За образом і подобою…  [= Круг; На образ і подобу…] (1974)
 Рассеянность Алика Сёмина / Неуважність Алика Сьоміна (1974)
 Ритм жизни / Ритм життя  [= Командир / Командир] (1975)
 Секрет вдохновения / Секрет натхнення (1975)
 Цена золота / Ціна золота (1975)
 Пчёлы / Бджоли (1976)
 Таможенный досмотр / Митний огляд (1976)
 Вещественное доказательство / Речовий доказ (1977)
 Невнимательность / Неуважність (1977)
 Посещение сына / Відвідини сина  [= Навестить сына] (1977)
 Человек-остров / Людина-острів  [= Острів; Остров в открытом океане] (1977)
 Главное оружие / Головна зброя  [= Оружие] (1978)
 Пират / Пірат (1978)
 Победитель / Завойовник  [= Завоеватель] (1979)
 Сражение (1979)
 Універсальні ліки (1980)
 Кто умеет считать больше трёх? / Хто вміє рахувати більше за три?  [= Кто умеет считать больше трёх – раб; Хто вміє рахувати більше, ніж до трьох…] (1980)
 Сто моих рождений / Сто моїх народжень  [= Мысль / Думка] (1980)
 Феномен Иванихина / Феномен Іванихіна (1980)
 Белые звери / Білі звірі (1981)
 Книга / Книга (1981)
 Бессмертный / Безсмертний (1982)
 Главное отличие / Головна відміна (1982)
 Добрые животные / Лагідні тварини  [= Обезьяны и карлики] (1982)
 Утраченное звено / Загублена ланка  [= Потерянное звено / Втрачена ланка] (1982)
 Дом (1984)
 И снять скафандр…  [= Снять скафандр] (1984)
 «Настанет день…» / «Настане день…»  [= Новая профессия / Нова професія] (1985)
 Фильм о тигорде (1985)
 Закон обратимости / Закон зворотності  [= Обратимость] (1986)
 Принцип надёжности / Принцип надійності (1987)
 Я, БМ-115Х / «Я, БМ-115-Х…»  [= Я, БМ-115-Х] (1987)
 Учительница (1988)
 Волосок / Волосинка  [= Волос] (1989)
 Групповое фото / Групове фото (1989)
 Бесполезный эксперимент?.. (1991)
 Загін вусанів (1992)
 Ромен (1992)
 Улюблений атракціон (1992)
 Ще один чудій (1992)
 Конец света (1996)
 Выкуп с придачей (1997)

Literatur 
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn: Reclams Science-fiction-Führer. Reclam, Stuttgart 1982, ISBN 3-15-010312-6, S. 350.
 Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs, Ronald M. Hahn, Wolfgang Jeschke: Lexikon der Science Fiction Literatur. Heyne, München 1991, ISBN 3-453-02453-2, S. 841.

Weblinks 
 
 Игорь Росоховатский auf FantLab (russisch)
 Игорь Маркович Росоховатский Eintrag auf Publitschnaja Bibliotjeka (russisch, abgerufen am 10. Juli 2018)

Autor
Wissenschaftsjournalist
Journalist (Sowjetunion)
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (21. Jahrhundert)
Literatur (Russisch)
Literatur (Ukrainisch)
Literatur (Sowjetunion)
Science-Fiction-Literatur
Sachliteratur
Roman, Epik
Kurzgeschichte
Erzählung
Novelle
Essay
Sowjetbürger
Ukrainer
Geboren 1929
Gestorben 2015
Mann